Las Caleras kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Calera, Irapuato, ort, 
 Las Caleras, Michoacán, ort, Hidalgo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar